Curaj pentru fiecare zi se poate referi la:

 Film
 1964 Curaj pentru fiecare zi (Kazdy den odvahu) – film cehoslovac în regia lui Evald Schorm
 1987 Curaj pentru fiecare zi – film românesc în regia lui Nicolae Cabel